Tom Okker e Marty Riessen hanno battuto in finale Paul Kronk e Cliff Letcher 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (secondo turno)

 Fred McNair /  Sherwood Stewart (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Open 1976